Ю́рий Бори́сович Софи́ев (полная фамилия Бек-Софиев; 20 февраля 1899, Белла, Польша — 22 мая 1975, Алма-Ата) — русский поэт первой волны эмиграции.

Биография 
Родился в семье кадрового военного Аскара (Бориса) Бек-Софиева. Согласно преданиям и догадкам первый предок Бек-Софиевых — Кули-Бек-Софиев-Оглы (седьмой нагиб вождя горцев Шамиля).

После русско-японской войны семья переехала на Дальний Восток. Мальчика отдали в Хабаровский кадетский корпус, где он проучился до 1912. Затем его перевели в Нижегородский кадетский корпус, поскольку его отец поселился в Виннице (по долгу службы).

Во времена первой мировой войны поступил в Константиновское артиллерийское училище (окончил в 1917, накануне Октябрьской революции). Вместе с отцом участвовал в белом движении. Участник Ярославского восстания. В ВСЮР в 3-м конно-артиллерийском дивизионе. 29 июля 1919 года получает чин прапорщика. Далее служит в 17-й Кавказской конно-горной батарее 3-го конно-артиллерийского дивизиона. В 1920 вместе со своим отцом эвакуировался из Крыма, будучи в чине поручика. Присоединился к остаткам Добровольческой армии в Галлиполи. Поступил на историко-филологический факультет Белградского университета: в 1923 дебютировал в коллективном сборнике «Гамаюн» (в этот сборник были включены авторы кружка «Гамаюн» — в основном студенты Белградского университета).

Образование по этой же специальности продолжал в Париже (окончил Франко-Русский институт). Здесь же (в Париже) стал членом Демократического Республиканского Общества. Некоторое время был председателем «Союза молодых поэтов и писателей Франции». Вечера, устраиваемые «Союзом» посещали Марина Цветаева со своим мужем Сергеем Эфроном, Куприн, Ходасевич, Адамович, Георгий Иванов, Ирина Кнорринг. Дружил с Иваном Буниным.

1926 — опубликован в журнале «Звено» (выходил в Париже).
Жить в эмиграции литературным трудом, как правило, было практически невозможно и поэтому диплом об образовании был положен под сукно. Ю. Б. Софиев трудился на самых чёрных работах. Участвовал в забастовках и митингах французских пролетариев (эпоха Народного Фронта).

Масон, посвящён в 1931 году в масонство, в парижской русской ложе «Юпитер» № 536 Великой ложи Франции. Возведён в степень Тайного мастера в ложе совершенствования «Друзья любомудрия» в 1934 году.

1937 — вышла первая книга стихотворений «Годы и камни».

1942 — участник французского Сопротивления.

1943 — угнан в Германию.

После войны был сотрудником газеты «Русские новости», в 1946 году получил вид на жительство в СССР.

1955 — переехал с тестем и сыном в СССР, был определен на жительство в Алма-Ату. Работал в Институте зоологии АН КазССР художником-анималистом.

Публиковал поэзию в журнале «Простор». Написал книгу стихов «Парус», но издать не успел. Вторая книга стихов вышла посмертно (сюда вошли все стихи, написанные в течение жизни; составитель этой книги сын Ю. Б. Софиева — И. Ю. Софиев)

Семья 
 Жена — Ирина Кнорринг (1906—1943), поэтесса.
 Сын — Игорь Софиев (1929—2005), был женат на Надежде Черновой.

Примечание 
При написании этой статьи были использованы материалы из книги «Тебе» — Жизнеописание и творчество Игоря Софиева (сына Ю. Б. Софиева): Алматы, 2000 г. (составитель — Н. М. Чернова).

Библиография 
 Сергей Сучков. «Любовь бесспорна и бесспорна смерть…». К 100-летию со дня рождения Юрия Софиева (1899—1975). — «Русская мысль», Париж, 2000, № 4305, 17 — 23 февраля.
 Ананьева С., «Баловень неволи и свободы…» (книга о Ю. Софиеве / Поэт — История — Жизнь — Творчество) // Наука и высшая школа Казахстана, 2004.
 Серков А. И. Русское масонство. 1731—2000 гг. Энциклопедический словарь. Российская политическая энциклопедия, 2001. — 1224 с. — 3 000 экз. — ISBN 5-8243-0240-5.

Примечания

Ссылки 
 Стихи
 Рита Райт-Ковалева — Юрий Софиев, «Расскажите мне о Борисе Вильде…» (переписка) / опубликовано в журнале «Простор»

Выпускники Нижегородского кадетского корпуса
Галлиполийцы
Выпускники Белградского университета
Русские эмигранты первой волны во Франции
Вернувшиеся русские эмигранты первой волны
Русские поэты первой волны эмиграции
Поэты России
Русские поэты
Художники-анималисты
Выпускники Константиновского артиллерийского училища
Масоны ВЛФ
Русские эмигранты первой волны в Югославии